48-й Вирджинский пехотный полк (The 48th Virginia Volunteer Infantry Regiment) - пехотный полк, набранный в западных округах штата Вирджиния для армии Конфедерации во время Гражданской войны в США. Он сражался почти исключительно в составе Северовирджинской армии.

Формирование 
48-й вирджинский был сформирован в Биг-Спринг, около Абингдона, в сентябре 1861 года. Его роты были набраны в округах Скотт, Вашингтон, Смит, Ли и Рассел. Командирами полка по рекомендации губернатора стали два выпускника Вирджинского военного института: Джон Артур Кэмпбелл полковником, а Томас Стюарт Гарнетт - подполковником.

Ротный состав

Боевой путь 
Полк сражался под знамёнами Томаса Джексона в долине Шенандоа, где числился в дивизии Джексона. Полковник Кэмпбелл принял командование бригадой после ранения её командира, полковника Бёркса, но был ранен в первом сражении при Винчестере, и бригаду возглавил полковник Джон Паттон. 

8 июня полк был задействован в сражении при Кросс-Кейс. Бригада пришла на поле боя к концу сражения, а 48-й первым вышел на позицию. Генерал Юэлл приказал тем ротам полка, что имели на вооружении винтовки, развернуться в стрелковую цепь и затормозить наступление федеральной бригады Шенка.

При Кросс-Кейс и при Порт-Репаблик полк потерял 17 человек.

16 октября 1862 года Кэмпбелл уволился из армии в знак протеста против присвоения звания бригадного генерала Джону Джонсу, который был младше его по званию. Командование перешло к подполковнику Томасу Гарнетту, а бригаду в итоге возглавил Джона Роберт Джонс.

Полк прошёл Семидневную битву и Северовирджинскую кампанию. В ходе последней, во время второго сражения при Булл-Ран, он попал под удар федеральной армии во время атаки корпуса Портера 30 августа и именно на участке полка федералы смогли прорвать оборону дивизии Джексона. Полк потерял в этом бою 24 человека.

Подполковником полка в 1862 году был Томас Стюарт Гарнетт, который временно командовал полком во время сражения у Кедровой горы, где полк потерял 62 человека.

Полковник Гарнетт отличился в сражении при Фредериксберге, за что был представлен к званию бригадного генерала. Полк в том сражении потерял 7 человек. В мае 1863 года бригада Джонса числилась в составе дивизии Колстона и участвовала во фланговой атаке Джексона. Гарнетт временно принял командование бригадой (сдав полк майору Оскару Уайту) во время когда Джон Джонс покинул поле боя по состоянию здоровья, и 3 мая получил смертельное ранение, так и не успев получить звание генерала. Место командира полка занял подполковник Роберт Дангэн. При Чанселорсвилле полк потерял 103 человека.

В конце мая 1863 года генерал Джон Роберт Джонс был отстранён от командования из-за неоднократных обвинений в трусости, и его бригаду передали Джону Маршаллу Джонсу.

Примечания

Литература 
 James A. Casada, A History of the 48th Virginia Infantry, Virginia Volunteer Army, Historical Society of Washington County. Va., 1969
 John D. Chapla, 48th Virginia Infantry, H.E. Howard, 1989

Ссылки 
 48th Virginia Infantry Regiment 

Полки армии Конфедерации